Alicia ist 

 ein weiblicher Vorname, siehe Alicia
 der Familienname von
 Ana Alicia (* 1956; als Ana Alicia Ortiz), US-amerikanische Schauspielerin
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Malpighiengewächse, siehe Alicia (Gattung)

Orte:
 Alicia (Córdoba), Provinz Córdoba, Argentinien
 Colonia Alicia, Provinz Misiones, Argentinien
 Alicia (Bohol), Provinz Bohol, Philippinen
 Alicia (Isabela), Provinz Isabela,  Philippinen
 Alicia (Zamboanga Sibugay), Provinz Zamboanga Sibugay, Philippinen

in den Vereinigten Staaten:
 Alicia (Arkansas), im Lawrence County
 Alicia (Kalifornien), im Yuba County
 Alicia (Michigan), im Saginaw County

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Alicia Park (Arizona), im Maricopa County
 Alicia Park (Orange County, Kalifornien)
 Alicia Park (Sonoma County, Kalifornien)
 Alicia Park (Wisconsin), im Outagamie County

Sonstiges:
 Hurrikan Alicia, Hurrikan im Jahr 1983
 Dokumentarfilm über die kubanische Balletttänzerin Alicia Alonso aus dem Jahr 1977